Františka Orleánská (Františka Isabela Luisa Marie; 25. prosince 1902, Paříž – 25. února 1953, Paříž) se narodila jako francouzská princezna z linie Bourbon-Orléans a sňatkem se stala princeznou řeckou a dánskou.

Život 
Františka Orleánská se narodila v Paříži jako druhá dcera Jana Orleánského, vévody z Guise (orleanistického pretendenta francouzského trůnu pod jménem Jan III.) a jeho manželky, francouzské princezny Isabely Orleánské. Františčin bratr, hrabě Jindřich Pařížský, se stal po otci pretendentem francouzského trůnu jako Jindřich VI.

11. února 1929 se v Palermu provdala za prince Kryštofa Řeckého a Dánského (1888–1940), jehož se stala druhou manželkou. Kryštof se narodil jako nejmladší syn řeckého krále Jiřího I. a jeho manželky Olgy Konstantinovny Romanovové. Byl tedy vnukem krále Kristiána IX. Dánského, kterému se přezdívalo "tchán Evropy".

Tento sňatek byl v té době neobvyklý, jelikož šlo o spojení katoličky a nekatolíka. Manželé spolu měli jednoho syna, spisovatele a prince Michala Řeckého a Dánského, který se oženil s řeckou umělkyní Marinou Karellou. Protože se Michal neoženil podle svého postavení a práv řecké královské rodiny, byl zbaven veškerých práv na řecký trůn.

Tituly a oslovení 
 25. prosince 1902 – 11. února 1929: Její královská Výsost princezna Františka Francouzská
 11. února 1929 – 25. února 1953: Její královská Výsost princezna řecká a dánská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Orléans
Glücksburkové (Řecko)
Francouzské princezny
Dánské princezny
Řecké princezny
Narození v roce 1902
Narození v Paříži
Narození 25. prosince
Úmrtí v roce 1953
Úmrtí 25. února
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v Tatoi
Ženy